Zacatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacatepec, Oriental, ort, 
 Zacatepec, Morelos, ort, 
 Santa María Zacatepec, Oaxaca, ort, 
 Zacatepec (kommun), Morelos, 
 Zacatepec, Veracruz, ort, Córdoba, 
 Zacatepec, Chiconcuautla, ort, 
 Zacatepec, Tetela de Ocampo, ort, 
 Zacatepec, Ixtacamaxtitlán, ort, 
 Zacatepec, Huejotzingo, ort,